Bjał kładenec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Chaskowo
 Bjał kładenec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Sliwen